Martinique La Première peut désigner :

 Martinique La Première, une chaîne de télévision ;
 Martinique La Première, une chaîne de radio.